Украи́нский — фамилия и название ряда населённых пунктов в Российской Федерации; имеет женскую форму Украинская.
 Украинский, Леонид Ефимович (род. 1946) — советский и российский учёный-механик, член-корреспондент РАН (2019).
 Украинский, Олег Иванович (1913—?) — агент германской военной разведки, затем советский разведчик.
 Украинский, Яков Григорьевич (1903—1938) — советский стратонавт.

Топоним 
 Украинский — посёлок в Косихинском районе Алтайского края.
 Украинский — посёлок в Суетском районе Алтайского края.
 Украинский — хутор в Урюпинском районе Волгоградской области.
 Украинский — хутор в Россошанском районе Воронежской области.
 Украинский — посёлок в Динском районе Краснодарского края.
 Украинский — хутор в Тихорецком районе Краснодарского края.
 Украинский — хутор в Успенском районе Краснодарского края.
 Украинский — хутор в Егорлыкском районе Ростовской области.
 Украинский — хутор в Красносулинском районе Ростовской области.
 Украинский — посёлок в Алексинском районе Тульской области.

См. также 

 Украинский язык
 Украинская
 Украинское